Matteo Negri – militare italiano
 Matteo Negri – artista italiano
 Matteo Negri – cestista italiano